Síros kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nísos Sýros, ö, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Ermoupoli, regionhuvudort, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Áno Sýros, kommunhuvudort, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar